Берлангас-де-Роа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 15,73 км². Население — 218 человек (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителями города считаются святой Андрес Апостоль (30 де Новьембре) и святая дева де Лос Уэртос (23 де Абриль).

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Бургоса